A Kiscsirkék (eredeti cím: Les p'tites poules vagy Little Chicks) francia televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Jean-Luc François rendezett. A forgatókönyvet  	Patrick Regnard írta, a zenéjét Olivier Aussudre szerezte. Franciaországban 2010. június 26-ától az France 5 vetítette, Magyarországon 2014. október 15-étől az M2 sugározta.

Szereplők 

 További magyar hangok: Élő Balázs, Grúber Zita, Joó Gábor

Epizódok

Források

További információk 
 Kiscsirkék a pocketjeunesse.fr-en 
 Kiscsirkék a fnac.com-on 

2010-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok